Seznam armad z zaporedno številko 62.

Seznam 
 62. armada (ZSSR)

 Zračne
 62. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi